Port lotniczy Rotuma Fiji